Latkin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Wassiljewitsch Latkin (1833–1904), russischer Unternehmer, Schriftsteller und Geograph
 Wassili Nikolajewitsch Latkin (1810–1867), russischer Unternehmer und Forschungsreisender